Dolní Boříkovice (německy Nieder Ullersdorf) je vesnice, část města Králíky v okrese Ústí nad Orlicí. Nachází se asi 3,5 km na západ od Králík. V roce 2009 zde bylo evidováno 117 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 211 obyvatel.

Dolní Boříkovice je také název katastrálního území o rozloze 10,23 km2. V katastrálním území Dolní Boříkovice leží i Horní Boříkovice.

Geografie 
Střed obce se nachází pouze 2 km od hranic s Polskem, na západě katastrálního území se nachází suchovržský hřbet s turistickou chatou a rozhlednou na Suchém vrchu. Nejvyšší vrchol Suchého vrchu (996 m n. m.) je asi 150 metrů za hranicí katastrálního území obce (na území Červené Vody), proto nejvyšším vrcholem obce je sousední Bradlo (988 m n. m.). Suchý vrch i Bouda jsou cílem turistů díky výhledům na Králický Sněžník, Orlické Hory, Horu Matky Boží a Králíky i díky lyžařskému areálu Suchý vrch - Buková Hora.

Severní hranice katastrálního území je tvořena Tichou Orlicí, nejnižší bod je 526 m n. m. Jižní hranice katastru je rozvodím Labe / Dunaj a zároveň se jedná o historickou hranicí Čech a Moravy. Boříkovice leží na straně Čech, které odvodňuje Labe.

Historie 
První zmínka o obci Dolní Boříkovice pochází z 13. století, ačkoli obec Králíky je poprvé písemně zmiňována až v roce 1544. V roce 1869 měly Dolní Boříkovice 1264 obyvatel, v roce 1930: 812, v roce 1950 jen 378. Počet domů se také výrazně snížil díky odsunu německého obyvatelstva: v roce 1869 bylo 186 domů, v roce 1930 188, v roce 1950 156, v roce 2001 110 domů, v posledním období se ale počet domů zvyšuje. Obec byla samostatná až do 31. prosince 1974, poté byla administrativně začleněna jako část obce Králíky.

Pamětihodnosti 
V obci se nachází barokní kostel Povýšení sv. Kříže z roku 1706.

Skrz vesnici byla v letech 1936–1938 postavena linie československého opevnění. V západní části katastru Dolní Boříkovice se nachází tři z pěti objektů dělostřelecké tvrze Bouda.

Fotogalerie

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Vesnice v okrese Ústí nad Orlicí
Sídla v Kladské kotlině
Sídla v Orlických horách
Králíky